Wapen van Nes (Heerenveen)
 Wapen van Nes (Noardeast-Fryslân)